«Miss You» () может означать:

 «Miss You» — песня британской группы The Rolling Stones (1978)
 «Miss You» — песня бельгийского певца Жереми Макиесе (2022)
 «Miss You» — сингл Оливера Три и Робина Шульца (2022)